Interference může být :

obecně
vzájemné pronikání, skládání, střetávání, prolínání, ovlivňování

ve fyzice a technice
 interference různých vlnění
 interference světla nebo jiného záření
 interference zvuku
 interference mechanického vlnění
 interference elektromagnetického vlnění 
 interference střídavých proudů
 interference radiového signálu

v genetice
 vzájemné ovlivňování dvou rekombinačních procesů buďto inhibičně či stimulačně
 chromatidová interference
 chromozomová interference
 RNA interference

v biologii a lékařství
 ovlivňování působení jednoho viru jiným virem

v psychologii
 záporný vliv osobních zkušeností jedince při získávání nových poznatků, např.:
 interference mateřského jazyka při výuce cizích jazyků

v kultuře
 Interference (skupina) – irská hudební skupina